Iván García peut désigner :
 Iván García Cortés, footballeur espagnol ;
 Iván García, athlète cubain ;
 Iván García, plongeur mexicain ;
 Iván García, coureur cycliste espagnol ;
 Iván García, taekwondoïste espagnol.